Poix kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Poix-du-Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Poix, departementet Marne i regionen Grand Est, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar